Стенебоя (Stheneboia, Stheneboea, Σθενέβοιαm) може да се отнася за:

 В гръцката митология, Стенебоя или Антея е съпруга на цар Прет.

 Стенебоя е фигура в трагедия на Еврипид